Typhlops kenti est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops kenti Boulenger, 1914 est un synonyme d'Anilios affinis (Boulenger, 1889)
 Typhlops kenti Waite, 1918 nec Boulenger, 1914 est un synonyme d'Anilios nigroterminatus (Parker, 1931)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Asiatyphlopinae